María Rivas – attrice messicana (1931-2013)
María Rivas – cantante venezuelana (1960-2019)